Sprungala ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Walter Sprungala (1957–2022), deutscher Schauspieler.
 Pablo Sprungala (* 1981), deutscher Schauspieler.